Il doppio del torneo di tennis Andorra Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomás Carbonell e Francisco Roig che hanno battuto in finale Nebojša Đorđević e Aleksandar Kitinov 6-2, 4-6, 6-1.

Teste di serie 

 Tomás Carbonell /  Francisco Roig (Campioni)
 Kent Kinnear /  David Wheaton (primo turno)

 Tom Kempers /  Tom Nijssen (semifinali)
 Sébastien Leblanc /  Marcos Ondruska (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Andorra Challenger 1996